Меринг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Подчиняется управлению Эммертинг. Население составляет 2258 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,37 км². Официальный код — 09 1 71 124.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии